Турен — имя собственное.

Географические названия 
 Турен — историческая область во Франции.

Люди 
 Турен, Ален (род. 1925) — французский социолог, футуролог.
 Турен, Марисоль (род. 1959) — французский политик, дочь Алена Турена.
 Турен, Пер (1885—1962) — шведский фигурист.